Vranov ist der Name mehrerer Orte:

Stadt Vranov nad Topľou (Frönel an der Töpl), Okres Vranov nad Topľou, Slowakei
Gemeinde Vranov u Čerčan (Wranow), Okres Benešov, Tschechien
Gemeinde Vranov u Brna (Wranau), Okres Brno-venkov, Tschechien
Gemeinde Vranov nad Dyjí (Frain), Okres Znojmo, Tschechien
Gemeinde Vranov u Stříbra (Wranowa), Okres Tachov, Tschechien
Ortsteil Vranov (Mimoň) (Rabendorf) der Stadt Mimoň, Okres Česká Lípa, Tschechien
Ortsteil Vranov (Wranow) der Gemeinde Dražíč, Okres Písek, Tschechien
Ortsteil Vranov (Wranau) der Gemeinde Ctětín, Okres Chrudim, Tschechien
Ortsteil Vranov (Wranow) der Gemeinde Břasy, Okres Rokycany, Tschechien
Ortsteil Vranov (Wranau) der Stadt Votice, Okres Benešov, Tschechien
Ortsteil Vranov u Mnichova (Frohnau) der Gemeinde Mnichov, Okres Domažlice, Tschechien
Ortsteil Vranov u Rovné (Frohnau) der Gemeinde Rovná u Sokolova, Okres Sokolov, Tschechien
Ortsteil Vránov (Franowa) der Gemeinde Staňkov, Okres Domažlice, Tschechien